Rupununi (rivier), een rivier in Guyana
Rupununi (savanne), een savanne in Guyana
Rupununi (dialect), een dialect van het Guyaans Creools